Nome latino di Porta Orientale, una delle nove aperture stradali ricavate nella cinta muraria romana della città di Mediolanum, l'odierna Milano.
Nome latino di Porta Orientale, o Porta Argentea, una delle nove aperture stradali ricavate nella cinta muraria romana della città di Mediolanum, l'odierna Milano.